Sparkassen-Arena ist bzw. war der Sponsorenname folgender Veranstaltungsanlagen: 

 Eisstadion am Berliner Platz, Kaufbeuren
 Sparkassen-Arena (Balingen), Balingen
 Sparkassen-Arena (Kiel), Kiel, siehe Wunderino Arena
 Sparkassen-Arena (Göttingen), Göttingen
 Sparkassen-Arena (Jena), Jena
 Sparkassen-Arena Landshut, Landshut, siehe Messepark Landshut

Siehe auch:
 MBS Arena Potsdam, Potsdam
 S-Arena, Goslar (Osterfeldstadion)